Юлиян Станишев е български актьор. 

Освен в киното работи и в Българското радио в постановки на радиотеатъра.

Филмография

Източници

Външни препратки 
  
  Юлиян Станишев в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Български радиоактьори